French Open 2012 - gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 30 maja a 7 czerwca na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – gra mieszana